Криничанська волость — історична адміністративно-територіальна одиниця в Україні й Росії в XIX — першій чверті XX століття:
 Криничанська волость — Міуського, потім Таганрізького округу Області Війська Донського;
 Криничанська волость — Слов'яносербського повіту Катеринославської губернії;
 Криничанська волость — Суджанського повіту Курської губернії.